Le Rugby club dijonnais (RC Dijon) est un club français de rugby à XV basé à Dijon et qui évolue en Promotion d'Honneur depuis la saison 2014-2015.

Histoire 
En 1934, l'Union sportive des cheminots dijonnais accueillit en son sein une section rugby, soit deux ans après la naissance du club omnisports.

En 1938, il perd la finale du championnat de France de quatrième série contre Toulouse-Bonhoure Providence Sports 3-15. 

En 1959, elle change de nom, choisissant de s’appeler Rugby Club dijonnais. 

Le premier titre date de 1966 avec le titre de Champion de Bourgogne de deuxième série.

En 1975, il accède à la troisième division, battu en finale du championnat de France Honneur par le SO Vendres (14-6). 

L’ascension continue et en 1978, le RCD accède à la deuxième division, où il restera jusqu’en 1982.

Retombé en séries régionales, le club remporte le titre de champion de Bourgogne Honneur en 1986.

Palmarès

Championnat de France 
 Finaliste du championnat de France de quatrième série : 1938
 Finaliste Honneur : 1975
 Quart de finaliste du championnat de France de troisième division : 1978
 Huitième de finaliste du championnat de France de deuxième division : 1980
 Huitième de finaliste du championnat de France de première série : 2004

Championnats régionaux 
 Champion de Bourgogne Honneur : 1986, 2000
 Vice-champion de Bourgogne de deuxième série : 1997
 Champion de Bourgogne de deuxième série : 2000
 Champion de Bourgogne Promotion d'Honneur : 2001, 2010
 Vice-champion de Bourgogne Promotion d'honneur : 2008

Notes et références

Liens externes 
 

Club de rugby à XV en Bourgogne-Franche-Comté